104-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 104-й меридиан восточной долготы
 104-й меридиан западной долготы